Чемпионат Португалии по футболу 1938—1939 является 5-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 8 команд, было сыграно 56 матчей и забито 273 голов (в среднем 4,9 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números

1938/1939
Португалия
Португалия
1938 год в Португалии
1939 год в Португалии